Herrarnas individuella tävling i golf vid olympiska sommarspelen 2016 hölls på den olympiska golfbanan i Rio de Janeiro den 11-14 augusti. Totalt deltog 60 tävlande från 34 länder i tävlingen.

Medaljörer

Resultat

Första rundan
Torsdag 11 augusti 2016

Marcus Fraser från Australien slog nio birdies och tog sig runt på 63 slag (−8) och en ledning med tre slag. Justin Rose från Storbritannien blev den första spelaren att göra en hole-in-one under spelen.

Andra rundan
Fredag 12 augusti 2016

Marcus Fraser från Australien fick fyra birdies och två bogeys, och tog sig runt på 69 slag (−2) och hans ledning reducerades till ett slag.

Tredje rundan
Lördag 13 augusti 2016

Rose fick en runda på 65 slag (−6) inklusive två eagles som gav honom ledningen över den femterankade svensken Henrik Stenson in i den sista omgången. Sydafrikanen Jaco van Zyl, å andra sidan, gjorde en hole-in-one på åttonde hålet.

Slutlig runda
Söndag 14 augusti 2016

Rose och Stenson fortsatte kampen och låg lika på −15 när de skulle börja spela på det artonde hålet. Rose skapade sig ett läge där han hade en enkel 2,5-fotsputt, och Stenson behövde treputta för att få en bogey, medan Rose följaktligen kunde ta två puttar på sig för att vinna guldet. Han lyckades och blev den första att vinna OS-guld i golf på 112 år.

Det var Roses första seger på 10 månader, och den senaste tävlingen han vann var UBS Hong Kong Open i oktober året före. Amerikanska spelaren Matt Kuchar, som gick in i den sista rundan på en delad sjundeplats, slog en runda på 63 slag (−8) och tog brons.

Källor

Golf vid olympiska sommarspelen 2016